Montolieu é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 23,65 km². 
É considerada uma cidade literária desde 1989.

Demografia 

Comunas de Aude